Abeille är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Scipion Abeille (död 1697), fransk läkare
 Gaspard Abeille (1648–1718), fransk poet
 Pierre-César Abeille (1674–efter 1733), fransk tonsättare
 Louis Paul Abeille (1719–1807), fransk nationalekonom
 Ludwig Abeille (1761–1838), tysk pianist och tonsättare
 Elzéar Abeille de Perrin (1843–1910), fransk entomolog

Franska efternamn